-статистика Бокса — Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции:
 
где  — число наблюдений,  — автокорреляция -го порядка, и  — число проверяемых лагов. Однако, на практике данный критерий не рекомендуется применять, так как его выборочные значения могут сильно отклоняться от распределения . Вместо него применяется Q-тест Льюнга — Бокса, который даёт более качественные результаты.

Примечания

См. также 
 Критерий Дарбина — Уотсона
 Q-тест Льюнга — Бокса
 Метод рядов

Статистические критерии
Анализ временных рядов